Enrique Ramos y Ramos (Algarrobo, 1873 - Munic, 1957), advocat i polític republicà espanyol.
 Enrique Ramos Fernández (Lugo, 1911 - després de 1982), advocat i jutge espanyol.
 Enrique Ramos González (Madrid, 1956), futbolista espanyol conegut com a Quique Ramos